— японская эротическая компьютерная игра, разработанная компанией ActiveSoft для Microsoft Windows и изданная американской компанией Kitty Media в 2000 году.

Сюжет

Bible Black 
В одной из школ подросток по имени Минасэ находит в подвале странную книгу, перевязанную цепью со звездой Давида. После прочтения этой книги он понимает, что может обладать магическими способностями, и пробует их на одноклассниках. Эффект превосходит все его ожидания. После определённого обряда любая девушка, которую он пожелает, находится в его власти. Об этом узнают другие ученики и просят его о помощи.

Bible Black Gaiden 
История рассказывает об учительнице Китами, которая в прошлом заключила сделку с Дьяволом, предложив ему души тех, кто намеревался её убить, в обмен на свою. Теперь же она обязана найти девственницу до наступления Вальпургиевой ночи, чтобы остаться в живых. Китами переселяется в невинное тело и продлевает себе жизнь. Но обряд должен произойти именно в полночь, иначе контракт с Дьяволом аннулируется…

Персонажи 
Такиэ Минасэ — главный герой истории. Студент академии, который нашёл чёрную магическую книгу (известную как «Bible Black») в заброшенном подвале школы. С этим открытием он становится новой пешкой мощных сил в зловещем заговоре.

Куруми Имари — подруга детства Минасэ и де-факто его девушка. Постоянно приходит к нему, чтобы будить его каждое утро. Знает все о Минасэ, пытается помочь ему во всех отношениях, является обладателем чёрного пояса кэмпо, хорошо готовит и заботится о Минасэ, когда Юкико уезжает.

Аниме 
С 2001 по 2006 год компания Milky Studio совместно с Studio Jam выпустила ряд аниме на тему игры. Сериал завоевал популярность в США.

Примечания

Ссылки 

 

Эроге
Игры для Windows
Визуальные романы
Milky Animation Label